A Scandal japán együttes diszkográfiája 2020 februárjáig kilenc nagylemezből, két középlemezből, négy válogatásalbumból, hét koncertlemezből, huszonhét önálló és egy split kislemezből, öt digitális kislemezből, négy videoalbumból, és ötvenegy videóklipből áll. A zenekar 2008 áprilisában lemezszerződést kötött az Epic Records Japan kiadóval, bemutatkozó nagylemezük, a Best Scandal 2009. október 21-én jelent meg. A korong 28 772 eladott példánnyal az ötödik helyen mutatkozott be a japán Oricon eladási listáján, ezzel a Scandal lett az első hangszeres lányegyüttes a Zone óta (2002), amelynek bemutatkozó stúdióalbuma a legjobb öt között debütált. A lemezről négy kislemezt másoltak ki, köztük az aranylemezzé minősített Dollt, valamint a szintén aranylemezzé minősített Sódzso S-t, a Bleach animesorozat tizedik nyitófőcím dalát.

Második nagylemezük 2010 augusztusában jelent meg Temptation Box néven. A lemez a harmadik helyen mutatkozott be az Oricon heti eladási listáján, valamint a dél-koreai Kaon nemzetközi listájára is felkerült. A korong három kislemeze mind a heti eladási listák legjobb húsz helyezésének valamelyikét érte el, a legnagyobb siker a Fullmetal Alchemist: Testvériség animesorozat második nyitófőcím dalaként hallható, platinalemez minősítést elérő Sunkan Sentimental lett, de a Taijó to kimi ga egaku Story a hongkongi J-pop–lista első helyét érte el, így az együttes története során először érte el egy hivatalos slágerlista csúcsát.

Harmadik stúdióalbumuk, a Baby Action 2011 augusztusában jelent meg. Az albumról négy kislemezt – a harmadik helyezést elérő Scandal nanka buttobaszét, a Star Driver: Kagajaki no Takuto animesorozat második záródalaként is hallható Pride-ot, a Tofu kozó animefilm főcímdalaként debütált Harukát, illetve a Love Survive-ot másoltak ki – mindegyik az Oricon heti eladási listájának 15 legjobb helyének valamelyikén mutatkozott be. A lemez dalainak stílusa az együttes korábbi számaihoz viszonyítva poposabbak, ez az együttes tagjainak öltözködésében is megmutatkozott, a sailor fukuhoz hasonlatos egyenruhákat felnőttesebb kompozíciókra cserélték. A koronggal beállítottak a Pink Sapphire 1991-es rekordját – első három nagylemezük mindegyike az Oricon öt legjobb helye között debütált.

Negyedik soralbumuk Queens Are Trumps: Kirifuda va Queen címmel jelent meg 2012. szeptember 26-án. A lemez a negyedik helyen mutatkozott be az Oriconon, így a Scandal lett az első hangszeres lányegyüttes, amelynek első négy nagylemeze a legjobb ötben debütált. A korongról ezúttal három kislemezt másoltak ki: a külön a Bleachhez írt Harukazét, a 2012 júliusában megjelent Taijó Scandaloust, illetve Pin Heel Surfert. Mindhárom kislemez a legjobb tízben mutatkozott be, a Taijó Scandalous az Oriconon a második, míg a RecoChoku napi listáján az első helyezést érte el.

Ötödik nagylemezükkel, a 2013 októberében megjelent Standarddal tovább javították a saját rekordjukat, mivel az a harmadik helyig jutott az Oriconon. A lemezről a korábbi stúdióalbumukhoz hasonlóan három kislemezt másoltak ki – az Ore va mada honki dasitenai dake film főcímdalául is hallható Avanai cumori no, genki de nét, valamint a Kagen no cukit és az Over Drive-ot – melyek mindegyike szintén a tíz legjobb között debütált a heti eladási listákon.

Hatodik stúdióalbumukkal, a nemzetközi piacra szánt Hello Worlddel új irányt vettek: a korábbiakkal ellentétben a korongon szereplő legtöbb dal zenéjét is ők írták. Az album első kislemeze Departure címmel jelent meg 2014. április 23-án, melyet a Pokémon the Movie XY: Hakai no maju to Diancie című animefilm zárófőcím dalaként hallható Joake no rjúszeigun követett. A korong harmadik kislemeze az Image lett, mely az Oricon tizennegyedik helyét érte el, így 2011 óta ez volt a zenekar első kiadványa, ami nem került be a tíz legjobb közé.

A Yellow című hetedik soralbumuk egy év kihagyás után, 2016. március 2-án jelent meg, melynek összes dalát az együttes tagjai írták. Az albumra nagy hatással volt a zenekar Scandal World Tour 2015: Hello World névre keresztelt első világ körüli turnéja, kislemezei; a Stamp! és a Sisters hangmérnöke a többszörös Grammy-díjas Tom Lord-Alge volt.

Albumok

Stúdióalbumok

Válogatásalbumok

Középlemezek

Kislemezek

Split kislemezek

Digitális kislemezek

Promóciós kislemezek

További slágerlistás dalok 

* A Billboard Japan Hot Animation listáját 2010 decemberében, míg a RIAJ Digital Track Chartot 2009 áprilisában indították, utóbbi 2012. július 27-én megszűnt.

** A Billboard Japan Adult Contemporary Airplay listáját 2008 szeptemberében indították, és 2015 júniusában megszüntették.

*** Az Oricon 2016. október 30-ig kizárólag a fizikai formában megvásárolt lemezeket vette számításba. 2009. szeptember 1-je óta abban az esetben, ha a kiskereskedő nem köt szerződést az Oriconnal, akkor az általuk a cég felé közölt eladási adatok 30%-át veszik figyelembe az eladási lista összeállításakor. Az összesített digitális eladásokat 2016 októberéig kizárólag a RIAJ tartotta számon, ám pontos adatokat nem tettek közzé. A Dollból és a Sódzso S-ből legalább 100 000, míg a Sunkan Sentimentalból legalább 250 000 példány kelt el digitális formában, ezzel az előbbi kettőt arany-, utóbbit pedig platinalemezzé minősítették.

További megjelenések

Válogatás és tribute albumok

Film és videójáték-zenei albumok

Videók

Koncertalbumok

Videoalbumok

Egyebek

Videóklipek

Források

További információk 
 A Scandal hivatalos diszkográfiája 
 A Scandal az AllMusicon 

Scandal
Scandal